Margolis est un patronyme hébreu séfarade porté notamment par :
 Cindy Margolis (1965-), mannequin de charme américaine ;
 Jeff Margolis, réalisateur et producteur de télévision ;
 Joseph Margolis (1924-2021), philosophe américain ;
 Mark Margolis (1939-), acteur américain ;
 William Margolis (1944-2004), écrivain franco-américain.

Voir aussi 
 Margules
 Margulis

Homonymie de patronyme